Несокрушимая — название ряда объектов:

Культура 

 Несокрушимая — фильм 2015 года, он же «Битва за Севастополь»
 Несокрушимая и легендарная — популярная советская песня

Прочее 
 Несокрушимая свобода — официальное название всех военных мероприятий США в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года

См. также 

 Несокрушимый (значения)